Reason steht für

 Reason Why, Faktor eines Werbekonzepts
 Reason (Software), Musiksoftware
 Reason (Zeitschrift), US-Monatszeitschrift
 ReasonML (Programmiersprache), eine von Facebook entwickelte und auf OCaml aufsetzende Programmiersprache
 für den ehemals als Reason bekannten deutschen Rapper siehe Jalil (Rapper) 
 Reason (Lied), Popsong der deutschen Girlgroup No Angels

Reason ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Reason (* 1975), deutscher DJ und Musikproduzent
 Rex Reason (1928–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Rhodes Reason (1930–2014), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Reasoner